Il doppio del torneo di tennis Perth Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joshua Eagle e Andrew Florent che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Andrew Kratzmann 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Andrew Kratzmann (finale)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (Campioni)

 David Adams /  Peter Tramacchi (quarti di finale)
 Ola Kristiansson /  Lars-Anders Wahlgren (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1995